Tschernowa ist der Familienname folgender Personen:

 Giana Alexandrowna Tschernowa (* 1954), russische Leichtathletin, siehe Giana Alexandrowna Romanowa
 Ljudmila Alexandrowna Tschernowa (* 1955), sowjetisch-russische Sprinterin
 Tatjana Sergejewna Tschernowa (* 1988), russische Siebenkämpferin

Chernova steht für:
 (4207) Chernova, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch: Tschernow